Die Sparkasse Westmünsterland ist eine öffentlich-rechtliche Sparkasse mit Sitz in Ahaus und Dülmen. Ihr Träger ist ein Zweckverband der Kreise Borken und Coesfeld sowie der Städte Dülmen, Gronau, Coesfeld, Vreden, Isselburg, Stadtlohn und Billerbeck.

Geschäftsausrichtung und Geschäftserfolg 
Die Sparkasse Westmünsterland ist als Universalbank ein Kreditinstitut, das seinen Kunden ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen bietet. 

Rechtsgrundlagen sind das Sparkassengesetz von Nordrhein-Westfalen (SpkG) und die vom Zweckverband erlassene Satzung.

Neben Ahaus und Dülmen unterhält die Sparkasse in Borken, Coesfeld, Gronau und Lüdinghausen weitere Hauptstellen. Billerbeck, Stadtlohn und Vreden sind als Sitz ehemaliger Sparkassen sogenannte Regionaldirektionen.

Geschichte 

Am 1. Juli 2003 fusionierte die damalige Sparkasse Coesfeld mit der Kreissparkasse Borken zur Sparkasse Westmünsterland. Die ältesten Wurzeln der Sparkasse Westmünsterland gehen jedoch zurück bis auf die 1841 gegründete Sparkasse Vreden.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2011 hat die Sparkasse Westmünsterland die Sparkasse Stadtlohn und mit Wirkung vom 1. Januar 2015 die Sparkasse Gronau aufgenommen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Westmünsterland
Unternehmen (Kreis Borken)
Organisation (Ahaus)
Organisation (Dülmen)
Unternehmen (Kreis Coesfeld)
Gegründet 2003